Mizunoligaen 2022/2023 – 53. sezon najwyższego poziomu rozgrywek ligowych w piłce siatkowej w Norwegii zorganizowany przez Norweski Związek Piłki Siatkowej (Norges Volleyballforbund, NVBF). Zainaugurowany został 30 września 2022 roku.

W Mizunoligaen uczestniczyło dziewięć drużyn, w tym młodzieżowy zespół , który brał udział wyłącznie w fazie zasadniczej i nie podlegał ostatecznej klasyfikacji. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączył .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off wyłaniającej mistrza ligi (seriemester). Faza play-off składała się z ćwerćfinałów, półfinałów oraz finałów.

System rozgrywek 
Mizunoligaen w sezonie 2022/2023 składała się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczyło 9 drużyn. Rozegrały one między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Młodzieżowa drużyna  grała tylko jedną serię spotkań u siebie. Niezależnie od zajętego miejsca uczestniczyła wyłącznie w fazie zasadniczej i nie podlegała ostatecznej klasyfikacji.

Dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej uzyskały bezpośredni awans do półfinałów fazy play-off, drużyny z miejsc 3-6 rywalizowały w ćwierćfinałach, pozostałe zakończyły rozgrywki i zostały sklasyfikowane odpowiednio na miejscach 7-8. Drużyna, która zajęła 7. miejsce, trafiła do baraży, natomiast ta, która zakończyła rywalizację na ostatniej pozycji, spadła do 1. divisjon.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 3-6 (jeżeli na jednym z tych miejsc uplasowała się drużyna ToppVolley Norge, wówczas w ćwierćfinałach w jej miejsce brał udział zespół z 7. miejsca).

Rywalizowały one w turnieju, w ramach którego rozegrały między sobą po jednym meczu zgodnie z poniższym harmonogramem:
 1. dzień: 3-6 i 4-5;
 2. dzień: 3-5 i 4-6;
 3. dzień: 3-4 i 5-6.

Dwie najlepsze drużyny awansowały do półfinałów. Pozostałe zostały sklasyfikowane odpowiednio na miejscach 5. i 6.

Półinały
Drużyny w półfinałach rywalizowały w parach. Pary utworzone zostały według klucza:
 para 1: 1. miejsce w fazie zasadniczej – 2. miejsce w ćwierćfinałach;
 para 2: 2. miejsce w fazie zasadniczej – 1. miejsce w ćwierćfinałach.

Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po dwóch meczach, z tym że drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 1-2, rozpoczynały półfinały z dorobkiem jednego zwycięstwa. Gospodarzem pierwszych dwóch spotkań był zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce.

Zwycięzcy w parach awansowali do finałów, natomiast przegrani zostali sklasyfikowani na odpowiednio 3. i 4. miejscu zgodnie z tabelą fazy zasadniczej.

Finały
O tytuł ligowego mistrza (seriemester) grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po dwóch meczach, z tym że drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce, rozpoczynała serię finałową z dorobkiem jednego zwycięstwa. Gospodarzem pierwszych dwóch spotkań był zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwaga: Awans do Mizunoligaen uzyskał Torvastad IL, ponieważ dwa pierwsze miejsca w 1. divisjon w sezonie 2021/2022 zajęły odpowiednio drugie drużyny klubów NTNUI oraz TIF Viking, a zgodnie z regulaminem w najwyższej klasie rozgrywkowej może uczestniczyć tylko jedna drużyna danego klubu.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Norwegii
2022 w Norwegii
2023 w Norwegii
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej